Henry St. John peut faire référence à :

Henry St John (député) (c. 1568–1621), député pour Stockbridge 1589,1593
Sir Henry St John (1er vicomte St John) (1652–1742), père du  Bolingbroke et député pour Wootton Bassett 1679–1700
Henry St John (1er vicomte Bolingbroke) (1678–1751), Philosophe anglais et député pour Wootton Bassett 1701–1708
Henry St John (officier) (1738–1818), député pour Wootton Bassett 1761 et 1802
Henry St. John (congressiste) (1783–1869), Représentant de l'Ohio
Henry St John (Royal Navy officer) (1837–1909), amiral britannique
Henry St. John, l'un des nombreux noms de plume de John Creasey
 Vicomte Bolingbroke, pour plusieurs autres vicomte Bolingbroke nommé Henry St. John